Johann Strauch ist der Name folgender Personen:

* Johann Strauch I. (1588–1639), deutscher Rechtsgelehrter
 Johann Strauch II. (1612–1679), deutscher Rechtsgelehrter
 Johann Strauch III. (1620–1689), deutscher Mediziner